Lorn kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lorn (ö),

Australien 

 Lorn (del av en befolkad plats), New South Wales, Maitland Municipality, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar